Alessandro Alibrandi – terrorista italiano
 Girolamo Alibrandi – pittore italiano
 Ilario Alibrandi – giurista italiano
 Pietro Alibrandi – ingegnere italiano